Stare Czaple ist der Name folgender Orte in Polen:

 Stare Czaple (Trzebiel) in der Gemeinde Trzebiel, Woiwodschaft Lebus
 Stare Czaple (Kluczbork) in der Gemeinde Kluczbork, Woiwodschaft Oppeln
 Stare Czaple (Stężyca) in der Gemeinde Stężyca, Woiwodschaft Pommern